Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Menno Oosting e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Petr Pála 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Menno Oosting /  Pavel Vízner (Campioni)
 Mark Merklein /  Stephen Noteboom (primo turno)

 Kent Kinnear /  Aleksandar Kitinov (semifinali)
 Sander Groen /  Jack Waite (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1998